Вельгелеген () - курорт в Суринаме, находящийся в районе Парамарибо. По данным переписи 2012 года его население составило 19 304 человека.

Примечания 

Туризм в Суринаме
Парамарибо
Курорты